Franz Kunz ist der Name folgender Personen:

* Franz Kunz (Maler) (1874–1927), deutscher Maler 
 Franz Kunz (Skilangläufer), Schweizer Skilangläufer 
 Franz Kunz (Rennfahrer) (1951–1977), Schweizer Motorradrennfahrer